XXXX se puede referir a:

Arte y entretenimiento 

 <i id="mwDw">XXXX</i> (álbum), de You Say Party! ¡We Say Die!, 2009
 XXXX, personaje principal de la película Layer Cake del 2004

Organizaciones 

 XXXX Panzer Corps, un cuerpo de tanques del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial
 XXXX Reserve Corps, una formación militar alemana

Otros usos 

 Castlemaine XXXX, una marca de cerveza
 XXXX Amargo
 XXXX Dorado
 XXXX Brillante de verano
 Mr Fourex, la mascota de la cerveza
 XXXX Island, también Pumpkin Island, una isla de propiedad privada
 Síndrome XXXX, tetrasomía X, un trastorno cromosómico
 XXXX, o Fourecks, el continente inspirado en Australia en la serie Mundodisco de Terry Pratchett

Ver también 

 
 4X (disambiguation)
 X (disambiguation)
 XX (disambiguation)
 XXX (disambiguation)